Хоконабампо има више значења:

 Хоконабампо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хоконабампо (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику